Нюжма — река в России, протекает в Нижегородской области, в Лысковском и Воротынском районах. Устье реки находится в 2100 км по левому берегу реки Волга. Длина реки составляет 16 км, площадь водосборного бассейна 103 км².

Река вытекает из небольшого озера Нужминское в лесах в 26 км к северо-востоку от Лыскова. Река течёт на юго-запад, в среднем течении на берегу деревня Комариха. Впадает в Волгу несколькими рукавами, образуя у устья несколько затонов.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Волга от устья реки Ока до Чебоксарского гидроузла (Чебоксарское водохранилище), без рек Сура и Ветлуга, речной подбассейн реки — Волга от впадения Оки до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Суры). Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010400312110000035049
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110003504
 Код бассейна — 08.01.04.003
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Лысковского района
Реки Воротынского района
Притоки Волги, впадающие в Чебоксарское водохранилище